Il singolare del torneo di tennis Tulsa Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Daniel Melo 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Jack Brasington (primo turno)
 Assente

 Assente
 Michael Russell (semifinali)
 Assente
 Gabriel Trifu (primo turno)
 Paul Goldstein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 2002